zmv – codice ISO 639-3 della lingua mbariman-gudhinma